Phalaenopsis Psyche — грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Грекс создан путём скрещивания:  Phalaenopsis aphrodite, Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana, Phalaenopsis schilleriana и  Phalaenopsis stuartiana.

Эпифит.

Родословная 
По данным Aries Orchids.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис